Гечан-Гечевич, Викентий Иванович (1770—1840) — российский государственный деятель, минский губернатор, сенатор; тайный советник.
 Гечевич, Лев Викентьевич (1805—1874) — генерал-лейтенант, участник Крымской войны, теоретик военно-кавалерийского дела.
 Гечевич, Станислав Ипполитович (? — ?) — генерал-майор с 18.03.1863